Судник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Судник, Андрей Иванович (род. 1967) — советский и белорусский легкоатлет, тренер.
 Судник, Владислав Александрович (1941—2019) — российский учёный в области технологии сварочного производства.
 Судник, Станислав Вацлавович (род. 1954) — белорусский писатель, поэт, переводчик, журналист, краевед, стенограф, подполковник.
 Судник, Юрий Александрович (род. 1946) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области образования.

См. также 
 Судники — населённые пункты в России и Белоруссии.